Ово је чланак о лику из књига и филмова Харију Потеру. За информације о серији књига о Харију Потеру, види: Хари Потер.

Сиријус Блек (, 3. новембар 1959 − 18. јун 1996), познат још и као Шапоња () и Њушко (), је измишљени лик из серијала књига о Харију Потеру британске књижевнице Џ. К. Роулинг. Сиријус се први пут помиње у првој књизи, Хари Потер и Камен мудрости као чаробњак који је позајмио летећи мотоцикл Рубијусу Хагриду како би превезао малог Харија до Дарслијевих, након што је Волдемор убио његове родитеље. Његов лик постаје истакнут у трећој књизи, Хари Потер и затвореник из Аскабана, где се открива да је он побегао из Аскабана и да је кум Харија Потера.

У филмским адаптацијама његов лик тумачи глумац Гари Олдман.

Породица и пријатељи 
Сиријус Блек је последњи наследник 
некада угледне чаробњачке породице Блекових. Његови родитељи били су Орион и Валбурга Блек. Имао је млађег брата Регулуса Блека (Р.А.Б.) који је умро са осамнаест година покушавајући да уништи Волдеморов хоркрукс. Сиријус никад није сазнао истину о свом брату, мислећи да је Регулус још увек био смртождер. Имао је и три сестре од стрица: Белатрикс Лестрејнџ (удату за Родолфуса Ластрејнџа), Нарцису Мелфој (удату за Луцијуса Мелфоја) и Андромеду Тонкс (удату за Теда Тонкса).

Традиција Блекових је да дају име члановима по звездама и сазвежђима па је тако Сиријус добио име по звезди Сиријус. Сиријус је имао несрећно детињство јер је био омражен од стране многих рођака, посебно од стране његове мајке, јер је био против уверења његове породице везана за чистокрвност и мрачне вештине. На Хогвортсу сви чланови породице Блекових били су у Слитерину, док је Сиријус једини био смештен у Грифиндор.

За разлику од живота код куће, Сиријус је уживао проводећи време на Ховортсу. Био је нераздвојни пријатељ са Џејмсом Потером, Ремусом Лупином и Питером Петигруом. Када су Сиријус, Џејмс, Питер сазнали да је Ремус вукодлак, како би подржали свог пријатеља, научили су како да преузму обличје животиње тј. постали су анимагуси. Сиријус је преузео облик великог црног пса, па је тада добио свој надимак "Шапоња".

Појављивања

Хари Потер и затвореник из Аскабана 

На почетку књиге, Сиријус се представља као опасни масовни убица и верни пратилац Волдемора који је побегао из чаробњачког затвора Аскабана како би убио Харија. Хари открива да је он издао његове родитеље и развија велику мржњу према њему. 

Касније се открива да је у ствари Сиријус био невин и да је побегао из затвора да би се осветио Питеру Петигруу, правом издајнику и убици.

Када су Потерови сазнали да је њихов син Волдеморов циљ, Албус Дамблдор их је саветовао да се сакрију користећи фиделијус чин која омогућава чување тајне тако што ниједна особа осим "чувара тајне" не може открити њену садржину другима. Лили и Џејмс су желели да чувар тајне буде Сиријус, али је он био забринут јер је веровао да ће Волдемор одмах посумњати на њега, па је стога уверио Потерове да Питер Петигру постане њихов чувар тајне јер није веровао да ће Волдемор икад посумњати на "слабу и неталентовану особу" попут Петигруа, међутим Сиријус се преварио. Потерове је издао Питер Петигру и убио Волдемор.

Сиријус је кренуо за Петигруом како би се осветио, међутим он је лажирао сопствену смрт и убио дванаест нормалаца, након чега је повикао да га чује цела улица како је Сиријус издао Џејмса и Лили. Сиријус је ухваћен и оптужен за убиство Петигруа и нормалаца као и то да је био Волдеморов верни пратилац. У Аскабану је провео следећих дванаест година, али је успео да очува здрав разум јер је знао да је невин.

Дванаест година касније у Аскабану, Сиријус је на насловној страни Дневног пророка видео слику породице Визли на којој је видео пацова на Роновом рамену препознавши Питера у форми анимагуса. Сиријус је побегао из Аскабана у форми анимагуса. Он је први познати чаробњак који је успео да побегне из Аскабана. Скривао се у Хогсмиду, сеоцету близу Хогвортса, како би могао да буде близу Петигруа и да пази на Харија.

Пред крај романа Хари, Рон и Хермиона се суоче са Сирјусом. Хари би га убио,  да није Лупин реаговао у прави час. Убрзо сви су сазнали истину, али Хари није хтео да Ремус и Сиријус убију Петигруа тврдећи да његов отац не би желео да његови најбољи пријатељи постану убице. Међутим, Питер Петигру искоришћава ситуацију када се Лупин трансформисао у вукодлака и бежи. Сиријус је ухваћен и осуђен на "Дементоров пољубац", али Хари и Хермиона га спашавају уз помоћ хипогрифа Бакбика.

Хари Потер и Ватрени пехар 

Након догађаја у књизи Хари Потер и затвореник из Аскабана, Сиријус Блек бежи из Европе, у подручја која нису под управом Министарства магије. Хари и Сиријус комуницирају преко сова и на тај начин се зближавају. Сиријус се вратио у Британију када је добио вест од Харија да га поново боли ожиљак и да су се десили напади смртождера на Светском првенству у квидичу. Сиријусов утицај у овој књизи је мали и он није могао да спречи незгоде на Трочаробњачком турниру, али је давао значајне савете Харију да испуни задатке.

Хари Потер и Ред феникса 

У књизи Хари Потер и Ред феникса, Сиријус се склања у породичну кућу Блекових у Улици Гримолд, број 12. Као последњи Блек, кућу наслеђује Сиријус коју он даје да се користи као седиште Реда феникса. У средини књиге, велики број смртождера, укључујући и Сиријусову сестру од стрица Белатрикс Лестрејнџ, бежи из Аскабана. Министарство, које одбија да прихвати чињеницу да се Волдемор вратио, окривљује Сиријуса Блека да им је помогао у бекству и да их предводи.

Једне ноћи, Хари добија визију да Волдемор мучи Сиријуса у Одсеку за мистерије Министарства магије како би му открио где је Харијево пророчанство. Хари је желео да оде у Одсек за мистерије, међутим он бива ухваћен од стране Долорес Амбриџ која га је одвела на испитивање. Када је од Снејпа затражила серум истине, Хари говори шифровану поруку:

Снејп тада јави Дамблдору и Реду о томе, али сазна да је то лажна узбуна и да је то клопка. Када су смртождери окружили Дамблдорову армију (ДА), долази Ред феникса који успешно савладава смртождере, но Белатрикс Лестрејнџ баца клетву на Сиријуса након чега он пропада кроз лучни пролаз и умире. Белатрикс тада бежи, док је Хари јури, но долази Волдеморт који покушава да убије Харија али појављује се и Дамблдор и избија двобој између њих који се завршава доласком министра магије и још неких аурора. Сиријус је био једина жртва битке код Одсека за мистерије.

Сиријус своје наследство даје Харију Потеру, но од кућу даје Реду феникса јер га је превише подсећала на тужне догађаје.

Хари Потер и реликвије Смрти 

У последњој књизи, Хари Потер и реликвије Смрти, Сиријус се појављује у виду духа заједно са Лили, Ремусом и Џејмсом у тренутку када Хари проналази Камен васкрснућа унутар златне скривалице. Сиријус га охрабрује за последњи двобој и говори му да је умирање „брже и лакше од падања у сан“ и да ће они увек бити део њега.

На крају књиге се сазнаје да Хари има троје деце од којих најстарији носи име Џејмс Сиријус Потер, по Харијевом оцу Џејмсу и Харијевом куму и пријатељу Сиријусу Блеку.

Филм 
У филмским адаптацијама књига о Харију Потеру, лик Сиријуса Блека тумачи Гари Олдман. Лик Сиријуса Блека се у филмовима прво појављује у Хари Потеру и затворенику из Аскабана. 

Гари Одман тумачи Сиријуса Блека у филмовима Хари Потер и затвореник из Аскабана, Хари Потер и Ватрени пехар, Хари Потер и Ред феникса и Хари Потер и реликвије Смрти: Други део.
Петнаестогодишњег Сиријуса у Хари Потер и Ред феникса тумачи Џејмс Волтерс (), док младог Сиријуса у флешбековима у другом делу Хари Потера и реликвије Смрти тумачи Рохан Готобед ().

Породично стабло 
Породично стабло породице Блек

<noinclude>
Напомена: Чланови означени звездицом (*) су избачени из породице Блек због противљења са уверењима осталих чланова породице о чистокрвности и практиковању мрачних вештина и слично.

Види још 
 Списак ликова у књигама о Харију Потеру
 Хари Потер и затвореник из Аскабана
 Ред феникса

Спољашње везе 

Измишљени ликови
Филмски ликови
Ликови из серијала о Харију Потеру